Lippersbach ist ein Gewässername:

 Lippersbach (Deggenhauser Aach), rechter Zufluss der Deggenhauser Aach in Untersiggingen, Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Lippersbach (Oosbach) mit Unterlaufname Tiefwiesengraben, rechter Zufluss des rechten Oos-Teilungsarms Ooser Landgraben unterhalb von Haueneberstein, kreisfreie Stadt Baden-Baden,  	Baden-Württemberg 

Siehe auch:
 Lipperenbach, rechter Zufluss der Grossen Entlen bei Lippern, Gemeinde Entlebuch, Wahlkreis Entlebuch, Kanton Luzern